Filippo Randazzo ist der Name folgender Personen: 

* Filippo Randazzo (1692–1744), italienischer Maler
 Filippo Randazzo (Leichtathlet) (* 1996), italienischer Leichtathlet